Yomiuri TV – rete televisiva giapponese
 YTV – rete televisiva canadese
Yorkshire Television – ex nome di ITV Yorkshire, Regno Unito